Nogometni klub Ljubljana (NK Ljubljana; Ljubljana) je bio nogometni klub iz Ljubljane, regija Središnja Slovenija, Republika Slovenija.

O klubu 
Klub je osnovan 1909. godine kao studentski klub "Hermes". 1918. godine, završetkom I. svjetskog rata, klub se obnavlja kao SK "Hermes" i počinje s natjecanjima u prvenstvima "Ljubljanskog nogometnog podsaveza" (slv. "Ljubljanska nogometna podzveza". 1925. godine dodaju prefiks "Železničarski" te klub nadalje djeluje kao ŽSK "Hermes".

1945. godine, završetkom II. svjetskog rata, klub se obnavlja kao NK "Železničar" i postaje dijelom "ŽŠD "Ljubljana" (Železničarsko Športno Društvo "Ljubljana"). Klub je pod imenom "Železničar" je igrao u "Slovenskoj republičkoj ligi", "Trećoj saveznoj ligi" i "Hrvatsko-slovenskoj ligi".

1953. godine opet dolazi do promjene imena kluba u Železničarski nogometni klub "Ljubljana" (ŽNK "Ljubljana", kasnije i kao NK "Ljubljana", odnosno "Ljubljana"). Do raspada Jugoslavije, 1991. godine, "Ljubljana" je pretežno igrala u "Slovenskoj republičkoj ligi", koju je osvojila četiri puta (također jedom ranije kao "Železničar"). Također su igrali i u "2. saveznoj ligi - Zapad (4 sezone), "I. zoni" (3 sezone), "Hrvatsko-slovenskoj ligi", "Međurepubličkoj ligi - Zapad" te "Slovenskoj regionalnoj ligi - Zapad".
 
1991. godine, osamostaljenjem Slovenije, klub pod imenom "Eurospekter Ljubljana" postaje član novouspostavljene "1. slovenske nogometne lige". 1992. klub mijenja ime u "AM Cosmos Ljubljana". U sezoni 1994./95. nastupaju pod imenom "Železničar Oscar", te ispadaju iz "1. SNL". Kao "Železničar" (također navedeni i kao "Željezničar", odnosno "Železničar AM Cosmos") u sezoni 1995./96. osvajaju "2. slovensku ligu", ali ostaju bez polasmana u "1. ligu". U sezoni 1996./97. pod imenom "Ljubljana" na polovici sezone odustaju od natjecanja u "2. SNL".

U sezoni 1997./98. klub se ne natječe, te ponovno s ligaškim natjecanjima počinje u sezoni 1998./99. u ligama MNZ Ljubljana. 2000. godine preuzima licencu od prvka "3. slovenske lige - Zapad" "Viator&Vektor Komenda" te pod imenom "Viator & Vektor Ljubljana" u sezonama 2000./01. i 2001./02. nastupa u "2. slovenskoj ligi", a od sezone 2002./03. nanovo u "1. slovenskoj ligi. Klub se tad pod raznim izvorima piše i kao "V&V Ljubljana", '"Ljubljana V&V", "Ljubljana").

Klub je potom bio u financijskim poteškoćama te je izgubio licencu za nastup u "1. slovenskoj ligi", te se po završetku sezone 2004./05. gasi.

Kao sljednici kluba je 2005. godine osnovana FC "Ljubljana" (ugašena 2011.), te ŠD NK "Ljubljana-Hermes" (osnovani 2008. godine, igrali i kao MNK "Ljubljana" i ŠD NK "Ljubljana"), koji se pozivaju na tradiciju NK "Ljubljane".

Stadion 
NK "Ljubljana" je nastapala na stadionu "Športni park Ljubljana" (ranijih naziva "Stadion ŽAK" i "Stadion ŽŠD") u ljubljanskoj četvrti "Šiška". Na ovom stadionu djeluje i sljednik "Ljubljane" - ŠD NK "Ljubljana-Hermes", te prijašnji klub FC "Ljubljana" (2005. – 2011.).

Uspjesi

nakon 1991. 
 2. slovenska liga 
 prvak: 1995./96. 
 drugoplasirani: 2001./02. 

 Kup MNZ Ljubljana
 pobjednik: 2001., 2002.

od 1945. do 1991. 
 Hrvatsko-slovenska liga 
 drugoplasirani: 1953./54. 

 Slovenska republička liga
 prvak: 1948./49., 1962./63., 1966./67., 1967./68., 1988./89. 
 doprvak: 1972./73. 
 trećeplasirani: 1945./46., 1960./61., 1973./74., 1987./88. 

 Slovenska regionalna liga - Zapad
 prvak: 1985./86. 
 drugoplasirani: 1975./76., 1982./83., 1983./84., 1984./85.   

 Prvenstvo Ljubljanskog okružja 
 prvak: 1945./46. 

 Republički kup Slovenije 
 finalist: 1959., 1960.

do 1941.  
 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza 
 prvak: 1940./41.  (igran samo jesenski dio)  

 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza - I. razred - skupina Ljubljana  
 prvak: 1935. (Jesen), 1937./38. 
 doprvak: 1936. (Proljeće), 1938./39.  

 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza - II. razred - skupina Ljubljana - II./A razred  
 prvak: 1932./33. 

 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza - skupina Ljubljana - I. razred 
 doprvak: 1922./23., 1923./24., 1930./31.   

 Prvenstvo Ljubljanskog nogometnog podsaveza - skupina Ljubljana - II. razred 
 prvak: 1921./22. 
 doprvak: 1920. (Jesen)

Pregled plasmana

Poznati igrači 
 Milenko Ačimovič 
 Primož Gliha 
 Sašo Udovič

Poznati treneri

Unutarnje poveznice  
 Ljubljana

Vanjske poveznice 
  nk-ljubljana.s5.com, wayback arhiva 
  nkljubljana.si 
  nkhermes-ljubljana.si  
  prvaliga.si, LJUBLJANA (1. SNL) 
  nzs.si, LJUBLJANA (2. SNL) 
  nzs.si, LJUBLJANA (Pokal Slovenije) 
  int.soccerway.com, Nogometni Klub Ljubljana 
  national-football-teams.com, NK Ljubljana 
  mnzljubljana-zveza.si, KLUBI MNZ LJUBLJANA

Izvori 
 
   nk-ljubljana.s5.com, Kratka zgodovina kluba, wayback arhiva 
  nk-ljubljana.s5.com, O klubu, wayback arhiva 
  nkljubljana.si, Zgodovina kluba, pristupljeno 7. listopada 2020. 
  nkhermes-ljubljana.si, NK Ljubljana , objavljeno 3. rujna 2014., pristupljeno 7. listopada 2020. 
  siol.net, Šišenski boj proti mlinom na veter, objavljeno 10. studenog 2013., pristupljeno 7. listopada 2020. 
   futbolas.lietuvai.lt, MNK Ljubljana, pristupljeno 7. listopada 2020. 
   futbolas.lietuvai.lt, MNK Ljubljana, wayback arhiva
  foot.dk, FC Ljubljana , pristupljeno 7. listopada 2020. 
  liga.simobil.si, NK Ljubljana, wayback arhiva 
 Nebojša Jakovljević i dr.: Fudbalska takmičenja južnih Slovena 1873-1974, Subotica, 2018.,  
  

Slovenski nogometni klubovi
Bivši slovenski nogometni klubovi 
Nogomet u Ljubljani